Justitia : déesse romaine de la Justice
 Justitia, un tableau de Carl Spitzweg la représentant.
 (269) Justitia : astéroïde

Voir aussi 
 Justicia : genre d'acanthacées
 Justitia : genre de langoustes